Rehobeth ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rehobeth (Alabama)
 Rehobeth (Georgia)
 Rehobeth (Maryland)
 Rehoboth (Massachusetts)
 Rehobeth (South Carolina)